

Cinema 
 Crepuscolo d'amore (Outcast) – film del 1922 diretto da Chester Withey
 Crepuscolo d'amore (Outcast) – film del 1928 diretto da William A. Seiter

Musica 
 Crepuscolo d'amore – album di Umberto Balsamo